Георг Набожный или Исповедник (; ) — маркграф Бранденбург-Ансбахский.

Правил с 1515 по 1517 год в Ансбахе вместе со своим братом Казимиром, затем один. С 1524 года открыто перешел на сторону Реформации. Он побудил своего брата Альбрехта, гофмейстера Тевтонского ордена, преобразовать Пруссию в светское государство.

В 1530 год на Аугсбургском сейме он выступил защитником свободной проповеди Евангелия и убедил Иоахима II, курфюрста бранденбургского, перейти в лютеранство.

Предки

Примечания

Литература 
 

Маркграфы Бранденбург-Ансбаха